Bohun peut faire référence à :

 , un village de la province d'Ispahan, 
 Bohun, une histoire de .

Personnalités 

 Famille de Bohun, d'Angleterre ( et ) :
 Éléonore de Bohun (c.1366–1399),
 Henri de Bohun (1176–1220),
 Henri de Bohun,
 
 Marie de Bohun (c. 1368–1394),
 Guillaume de Bohun (ca. 1312–1360),
  (c. 1303–1381),
 John Bohun.
 Ivan Bohun (mort en 1664),
 , personnage fictif de Par le fer et par le feu (1884), de l'écrivain Henryk Sienkiewicz,
 Hugh Bohun, nom de plume de  (1884–1968), journaliste et auteur.